«Охта» — акустический квартирный концерт Дмитрия Ревякина, изданный в серии «Архив русского рок-н-ролла» лейблом Manchester Files в 1997 году.

Об альбоме
Квартирник состоялся через два дня после похорон Александра Башлачёва, на которые приезжал Ревякин. Квартирник был устроен ради денег на обратный билет в Новосибирск. Многими критиками признаётся одним из лучших альбомов певца, несмотря на качество записи.

Список композиций 

Все песни написаны Дмитрием Ревякиным (кроме отдельно указанных).

Участники записи 
 Дмитрий Ревякин — акустическая гитара, вокал

Примечания

Ссылки 
 «Охта» на сайте Discogs.com 

Альбомы Дмитрия Ревякина